Die Vattenfall Cyclassics 2011 war die 16. Austragung dieses Radrennens und fand am 21. August 2011 statt. Das Eintagesrennen war Teil der UCI WorldTour 2011 und innerhalb dieser das 21. von 27 Rennen. Die Gesamtdistanz des Rennens betrug 216,4 Kilometer. 

Es siegte der Norweger Edvald Boasson Hagen aus der britischen Mannschaft  vor dem deutschen Gerald Ciolek  aus der belgischen Mannschaft  und dem slowenen Borut Božič aus der niederländischen Mannschaft .

Für Edvald Boasson Hagen war es der erste Sieg bei der Vattenfall Cyclassics. Er war zudem der erste norwegische Fahrer, der die Vattenfall Cyclassics bzw. die HEW Cyclassics für sich entschied.

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams der Saison 2011. Zusätzlich vergab der Veranstalter Wildcards an drei UCI Professional Continental Teams.

Ergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website (deutsch und englisch)
 

2011
Radrennen 2011
Vattenfall